Australische stronkloper
 Nieuw-Guinese stronkloper
 Zwartkopstronkloper